HMS Hermes () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії, названих на честь міфічного персонажа Гермеса.

 HMS Hermes (1796) — 12-гарматний голландський шлюп «Mercurius». Захоплений у 1796 році. Затонув у 1797 році.
 HMS Hermes (1798) — 22-гарматний корабель. Придбаний у 1798 році, проданий у 1802 році.
 HMS Hermes (1803) — 16-гарматний шлюп. Початково цивільний корабель «Majestic». Придбаний у 1803 році, проданий у 1810 році.
 HMS Hermes (1811) — 20-гарматний корабель 6-го рангу. Збудований у 1811 році. Згорів під час невдалої атаки на Форт-Бов'є, Алабама у 1814 році.
 HMS Hermes — дерев'яний колісний пакетбот. Збудований як цивільний корабель «George IV». Придбаний у 1830 році та перейменований на «HMS Courier». У 1832 році перейменований на «HMS Hermes», у 1835 році перейменований на «HMS Charger». Розібраний у 1854 році.
 HMS Hermes (1835) — дерев'яний колісний шлюп. Збудований у 1835 році, перебудований у 1842 році. Розібраний у 1864 році.
 HMS Hermes — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу. Збудований у 1816 році як «HMS Minotaur». Перейменований на «HMS Hermes» у 1866 році. Розібраний у 1869 році.
 HMS Hermes (1898) — бронепалубний крейсер типу «Highflyer». Збудований у 1898 році. У 1913 році переобладнаний на експериментальний гідроавіаносець. Потоплений німецьким підводним човном у 1914 році.
 HMS Hermes (95) — перший у світі корабель, закладений як авіаносець. Збудований у 1919 році. Потоплений японською авіацією у 1942 році біля берегів Цейлону.
 HMS Hermes — авіаносець типу «Сентор». Будівництво скасоване у листопаді 1945 року.
 HMS Hermes (R12) — авіаносець типу «Сентор». Закладений як «HMS Elephant». Перейменований на «HMS Hermes» у 1945 році. На службі з 1959 року. Брав участь у Фолклендській війні. У 1986 році проданий Індії, у 1987 році увійшов до складу її флоту під назвою «Віраат» (, , «Велетень»)

Кораблі ВМС Великої Британії